Террас () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Террас, Александр Янович (1860—1931) — волостной писарь, член Государственной думы III созыва от Эстляндской губернии.
 Террас, Анри (1895—1971) — французский историк, археолог, искусствовед.
 Террас, Артур (1901—1963) — градоначальник Таллина во время его немецкой оккупации с 1941 по 1944 годы.
 Террас, Рихо (род. 1967) — эстонский генерал-лейтенант, командующий Силами обороны Эстонии (с 5 декабря 2011).
 См. также 
 Ла-Террас — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы.
 Терраса